

Антропонимы 
Фамилия:
 Юр, Джоан (1918—1978) — шотландская поэтесса и драматург.
 Юр, Джин (род. 1943) — английский детский писатель.
 Юр, Иан (род. 1939) — шотландский футболист.
 Юр, Мидж (род. 1953) — шотландский певец, музыкант, музыкальный продюсер.
 Юр, Мэри (1933—1975) — британская актриса.
 Юр, Робби (род. 2004) — шотландский футболист.
 Юр, Эндрю (1778—1857) — британский экономист.
Имя:
 Звательный падеж имени Юрий

Топонимы 
 Юр — кишлак в Афганистане, в провинции Бадахшан.
 Юр — село в Усть-Майском улусе Республики Саха (Якутия).
 Юр — посёлок в Ярском районе Удмуртии.
 Юр — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Юр — река в России
 Юр (река, Англия) (англ.) - река в Йоркшире, в Англии. 

Часть топонима
 Светы Юр
 Юр-Шор
 Юр-Тиби-Яха
 Лох-ань-Юр
 Юр-Яга (приток Лой)

Аббревиатура 
 Юр. — сокращение

См. также 
 Ur
 Юра